

Personaggi 
 Gorgon – personaggio dei fumetti DC Comics
 Gorgon – personaggio dei fumetti Marvel Comics, membro della famiglia reale degli Inumani
 Gorgon – personaggio dei fumetti Marvel Comics, supercriminale
 Granduca Gorgon – personaggio antagonista negli anime e manga Mazinga Z e Grande Mazinga

Persone 
 Alexander Gorgon – calciatore austriaco
 Jerzy Gorgoń – ex calciatore polacco